Fischer von Waldheim ist der Familienname folgender Personen:

 Gotthelf Fischer von Waldheim (1771–1853), deutsch-russischer Zoologe, Paläontologe und Geologe